Ловосице (, ) — город в северо-западной части Чехии, в районе Литомержице Устецкого края.

История 
Первое письменное упоминание о селении Ловосице относятся к 1143 году. В 1251 году владелец села— чешский пан Смил из Лихтенбурка — продал его половину монастырю Альтцелла, вторую половину Ловосице в 1272 году продал тому же монастырю его сын Йиндржих I из Лихтенбурка.

1 октября 1756 года здесь состоялось первое сражение Семилетней войны в континентальной Европе, между 33,5 тысячной армией австрийского фельдмаршала Броуна, шедшей на выручку окружённой саксонской армии, и 28,7 тысячной армией прусского короля Фридриха II, которое завершилось отступлением австрийцев, хотя они и не были разбиты.

География 
Расположен примерно в 60 км к северу от Праги, на берегу реки Лаба, на высоте 129 м над уровнем моря. Площадь — 11,89 км².

Население

Города-побратимы 
  Косвиг, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .

Города Устецкого края
Города на Эльбе